De Primeira Liga 2009/10 was het 76ste seizoen van het Portugees nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 16 augustus 2009 en eindigde op 9 mei 2010. Nieuwkomers waren SC Olhanense en União Leiria, die beide in het voorafgaande seizoen naar de hoogste afdeling waren gepromoveerd.

Uitslagen

Eindstand

1FC Porto won dit seizoen de Portugese beker en plaatste zich hierdoor voor de play-offronde Europa League 2010/11.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Taça da Liga 2009/10
Segunda Liga 2009/10

Portugal 1
2010